Грейсвилл () — англоязычный топоним.

Топоним 
США
  — город в Алабаме.
 Грейсвилл — тауншип в Миннесоте.
 Грейсвилл — город на территории одноимённого тауншипа.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Теннесси.
  — город во Флориде.
Прочие страны
  — пригород Брисбена (Квинсленд, Австралия).
  — ж/д станция городка.

См. также 
 Грейс